Настенная живопись может подразумевать понятия:
 Монументальная живопись
 Граффити